Slovo schránka může mít několik významů:

 schránka – obal některých živočichů
 schránka (počítač) – místo v paměti počítače (clipboard)
 datová schránka – nástroj elektronické komunikace se státní správou
 hlasová schránka – datové úložiště pro předávání hlasových zpráv v počítačových sítích
 poštovní schránka – nádoba na listovní zásilky